O trinta-réis-de-bico-amarelo (Sterna eurygnatha) é uma ave caradriiforme da família dos larídeos, presente das Antilhas até a Patagônia. Tais aves chegam a atingir 41 cm de comprimento e possuem bico amarelo, pés negros e topete negro, que se tornam notáveis no período reprodutivo.

Sterna
Trinta-réis